Leinonen ist der Familienname folgender Personen:

 Artturi Leinonen (1888–1963), finnischer Schriftsteller
 Kalle Leinonen (* 1989), finnischer Freestyle-Skier
 Mikke Leinonen (* 1992), finnischer Nordischer Kombinierer
 Mikko Leinonen (* 1955), finnischer Eishockeyspieler
 Sami Leinonen (* 1963), finnischer Nordischer Kombinierer
 Sanni Leinonen (* 1989), finnische Skirennläuferin
 Tero Leinonen (* 1975), finnischer Eishockeyspieler 
 Tommi Leinonen (* 1987), finnischer Eishockeyspieler